Tra le competizioni dello sci alpino ai XIV Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante maschile si disputò martedì 14 febbraio sulla pista Olympia di Bjelašnica; lo svizzero Max Julen vinse la medaglia d'oro, lo jugoslavo Jure Franko quella d'argento e il liechtensteinese Andreas Wenzel quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era lo svedese Ingemar Stenmark, che aveva vinto la gara dei XIII Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Whiteface Mountain precedendo Wenzel (medaglia d'argento) e l'austriaco Hans Enn (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era lo statunitense Steve Mahre, vincitore a Schladming 1982 davanti a Stenmark e allo jugoslavo Boris Strel.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC+1)
Pista: Olympia
Partenza: 1 745 m s.l.m.
Arrivo: 1 363 m s.l.m.
Dislivello: 382 m
Porte: 56
Tracciatore: Ulf Emilsson (Svezia)

2ª manche:
Ore: 13.30 (UTC+1)
Pista: Olympia
Partenza: 1 745 m s.l.m.
Arrivo: 1 363 m s.l.m.
Dislivello: 382 m
Porte: 55
Tracciatore: Filip Gartner (Jugoslavia)

Note

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1984

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante maschile